Кристоффер Йонер (; род. 19 сентября 1972 года, Ставангер, Норвегия) — норвежский актёр кино и телевидения. Обладатель премии «Shooting Stars» Берлинского международного кинофестиваля (2003), «Золотого лебедя» Международного фестиваля в Копенгагене в номинации «Лучший актёр» (2003) и премии «Аманда», норвежского аналога премии «Оскар» (2005).

Норвежский кинокритик Фредрик Феванг () писал о Йонере, что тот, «в отличие от большинства норвежских кинозвёзд, не обладает классически привлекательной внешностью или богатым театральным опытом, но благодаря своей харизме и многогранному таланту добился статуса, возможно, самой яркой новой звезды Норвегии». Наибольший успех актёру принесли роли персонажей-неврастеников с неустойчивой психикой (фильмы «Тот, кто боится волков», «Падающее небо», «Соседство»), а также способность чрезвычайно убедительно выражать состояние беспокойства и отчаяния.

Карьера 
Как и многие другие норвежские актёры, Йонер начал карьеру в детском и юношеском театре (, ), работающем при театре Рогаланд города Ставангер. Он начал обучение в нём в возрасте 14 лет и выступал там до начала 1990-х годов. После этого Йонер три раза пытался поступить в Норвежскую национальную театральную академию, но так и не был принят.

Йонер впервые добился известности благодаря сериалу «Offshore» (1996—2000) норвежской государственной телерадиокомпании (NRK). Проект принес Йонеру репутацию самобытного молодого актера, укрепившуюся благодаря его участию в картине Пола Йакмана () по сценарию Эрленда Лу «Детектор» (2000), в котором Йонер сыграл сатаниста Йоргена, и в малобюджетном фильме «Монголандия» в 2001 году. Игра Йонера получила одобрение критиков, и за роли в этих лентах он два раза подряд номинировался на получение премии «Аманда» норвежского МКФ как лучший актёр.

В  году Йонер участвовал сразу в нескольких крупных проектах, включая фильм Унни Страуме () «Музыка для свадеб и похорон», музыку к которому написал Горан Брегович. Кроме того, Йонер снялся в фильме режиссёра Гуннара Викене () «Падающее небо». Картина стала хитом норвежского бокс-офиса, а Йонер за роль Рейдара в этом фильме получил «Золотого лебедя» Международного фестиваля в Копенгагене в номинации «Лучший актёр».

В  году Йонер стал одним из лауреатов кинопремии «Shooting Stars» Берлинского международного кинофестиваля, вручаемой молодым перспективным актёрам из стран Евросоюза. Из крупных кинопроектов, в которых Йонер принимал участие в последующие годы, следует отметить фильм ужасов «Тёмный лес» (2003), мелодраму «Зимний поцелуй» (2005) и психологический триллер «Соседство» (другой перевод названия «Другая дверь», 2005). За роль Лассе в «Тёмном лесу» Йонер третий раз номинировался на получение кинонаграды «Аманда» как лучший актёр, хотя получить её смог только с четвертой попытки — за роль Йона в «Соседстве».

Во второй половине 2000-х Йонер сыграл главные роли в фильмах «Товарищ Педерсен» (2006), «Последний косяк» (2008) и «Скрытые» (2009), а также участвовал в ряде проектов в ролях второго плана и эпизодических ролях. В общей сложности с 2000 года он получил больше ролей в кино и на телевидении, чем любой другой норвежский актёр. В 2005 году в ходе Международного кинофестиваля в Бергене он был удостоен награды «Лучший актёр столетия» по итогам зрительского голосования (приз профессионального жюри получил Бьорн Сундквист).

В 2008 году Йонер дебютировал как режиссёр, сняв короткометражный фильм «В сухом прохладном месте» (), который принёс ему награду «Лучший короткометражный фильм» молодёжного жюри Страсбургского фестиваля европейского фантастического кино ().

Йонер также сыграл в двух клипах популярной норвежской рок-группы Kaizers Orchestra — «Kontroll På Kontinentet» (2000) и «Evig pint» (2003), — с которой имеет давние связи: Йонер является владельцем бара «Cementen» в Ставангере, где Kaizers Orchestra играли до того, как добились популярности. В видео на песню «Evig pint» («Вечные муки») Йонер сыграл роль мафиози, причем, как сообщает официальный сайт группы, поставил три обязательных условия для своего участия в съемках, потребовав, чтобы в клипе у него были усы и оружие, а также чтобы одна из сцен с его участием была снята в slow motion. Позднее клип получил награду «Spellemannprisen» (норвежский аналог «Грэмми») как лучший клип 2003 года.

Личная жизнь 
 Мать Йонера — актриса театра Рогаланд Аннерут Йонер (). Родители актёра развелись, когда он был ещё ребёнком, и Йонер с младшим братом остались жить с матерью. Их отец, художник Оле Карлсен (), умер, когда Йонер был подростком.

 Кристоффер Йонер — племянник норвежского актёра Йоханнеса Йонера, племянник музыканта и композитора Сверре Индриса Йонера, а также двоюродный брат актёра Кнута Йонера.

 В молодости Йонер был вокалистом созданной им с друзьями в Ставангере группы Single Satellites. Они играли музыку в стиле The Smiths и выпустили альбом Single Satellites Open for Love.

 С 2001 по 2010 годы актёр состоял в гражданском браке с Йине Терезой Грённер (). Йонер и Грённер познакомились в 2001 году на съёмках фильма «Падающее небо», где Йонер исполнял одну из главных ролей, а Грённер работала помощником режиссёра. В 2004 году у пары родилась дочь Теа ().

 Йонер — астматик, поэтому в детстве, по его собственным словам, «скорее сидел в кинотеатре и смотрел бесконечные фильмы, чем играл в футбол». При этом, хотя ему удалось справиться с алкогольной зависимостью, от которой он в своё время страдал, актёр остаётся заядлым курильщиком. По признанию Йонера, он выкуривает до 50 сигарет в день и не в состоянии выдержать сеанс в кинотеатре от начала до конца, поскольку для него это слишком долгий промежуток времени без сигареты.

 В числе любимых актёров называет Кристофера Уокена, Роберта Де Ниро и Мерил Стрип.

 Считает себя немного неврастеником и боится полётов, а также открытой воды: по его словам, он ни разу не купался на природе с тех пор, как в восьмилетнем возрасте увидел фильм «Челюсти». О съёмках в фильме «Pax» (про пассажирский самолёт, у которого в полёте начинают отказывать двигатели) Йонер отзывался как о своего рода терапии.

 Актёр публично критиковал норвежские власти за политику в области наркомании, призывая к либерализации антинаркотического законодательства по примеру Дании. В силу популярности Йонера его позиция по данному вопросу вызвала немалый общественный разонанс в Норвегии.

Фильмография

Съёмки в музыкальных клипах 
 2000 — Kaizers Orchestra — «Kontroll På Kontinentet»
 2003 — Kaizers Orchestra — «Evig pint»
 2004 — :en:Janove Ottesen — «Black And White Movie»
 2004 — :en:Wibutee — «We Are In Space, So Are You» — Йонер исполняет роль одного из кроликов

Режиссёрские работы 
 2008 — В сухом прохладном месте () — короткометражка

Примечания

Ссылки 
 
 Кристоффер Йонер на сайте КиноПоиск

Актёры Норвегии
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль
Киноактёры Норвегии